Hamlet est un film muet de Georges Méliès sorti en 1907.

Synopsis

Distribution 
 Georges Méliès : Hamlet

Articles connexes 
 Filmographie de Georges Méliès
 Hamlet
 William Shakespeare

Liens externes 
 

Court métrage français
Film muet français
Film français sorti en 1907
Film français en noir et blanc
Film réalisé par Georges Méliès
Adaptation de Hamlet au cinéma